Quintanar puede hacer referencia a varios artículos en la Wikipedia:

Localidades españolas 
Quintanar del Rey, municipio de la provincia de Cuenca.
Quintanar de la Orden, municipio de la provincia de Toledo.
Quintanar de la Sierra, municipio de la provincia de Burgos.
Quintanar de Rioja, pedanía del municipio de Villarta-Quintana, La Rioja.
Quintanar, despoblado en la Comunidad de Villa y Tierra de Fuentepinilla, provincia de Soria.

Apellido 
Luis Quintanar, militar mexicano.

Lugares 
Sierra del Quintanar, en la provincia de Segovia.